«Стефания Экспресс» (укр. «Стефанія Експрес») — фирменный скорый поезд № 43К/43Л Львовской железной дороги, курсирует по маршруту Ивано-Франковск — Киев — Ивано-Франковск. Поезд является круглогодичным, курсирует через день, преодолевая расстояние в 713 км.  

До 2001 года поезд имел номер 203/204.

До 2015 года был одним из немногих поездов «Укрзализницы», имевших возможность электронной регистрации не только в местной системе, но и в АСУ «Экспресс-3»

Ранее, под этим же названием курсировал скорый поезд 171Я/172Л  сообщением Ивано-Франковск — Москва. Однако, в 2004 с него сняли фирменность и сменили номер на 141М/142Л, потом его продлили до Черновцов, а по состоянию на 2013 год поезд отменён.

Собственной фирменной окраски поезд не имеет, вагоны окрашены по стандартной схеме Укрзалізницы. Фирменный стиль подчёркивается занавесками с принтами, а также принтами на стаканах в обычных подстаканниках.

В 2017 году ходил по маршруту Ивано-Франковск - Чернигов, в 2018 году ходил по маршруту Ивано-Франковск -Бердянск.

С 15 мая 2022 года фирменный поезд «Прикарпатье» переименован в «Стефания Экспресс». На станциях Киев, Калуш и Ивано-Франковск поезд будут встречать песней «Стефанія».

Состав поезда 
ПКВЧД-6 сформировало два состава для обслуживания линии. В каждом из них:

 9 вагонов Купе
 2 спальных вагона (СВ)
 9 плацкартных вагонов

Поезда формируются из вагонов производства КВЗ, Завода им. Цегельского (плацкарт), VEB Ammendorf (СВ и купе).

На участке Ивано-Франковск — Львов —  Ивано-Франковск поезд идёт под тепловозной тягой. На участке Львов — Киев — Львов поезд ведёт электровоз.

Маршрут поезда 
Поезд 043К отправляется из Киева в 18:06 Киевского времени, следует через Коростень, Шепетовку и т.д. В 01:48 поезд прибывает на свою наиболее продолжительную и крупную станцию — Львов.

После 25-минутной стоянки поезд отправляется и в 04:43, делая перед этим ещё три остановки, прибывает на станцию Ивано-Франковск.

Обратно поезд 043Л отправляется из Ивано-Франковска в 20:55, стоянку во Львове совершает с 23:41 по 00:01, а в Киев прибывает в 07:48

Сезонно поезд продлевается до станции Днепр-Главный.

Ссылки 

Поезда Украины
Фирменные поезда
Ивано-Франковск